Крис Нот (; род. , Мэдисон, Висконсин) — американский телевизионный актёр. Он наиболее известен по ролям Майка Логана в сериале «Закон и порядок», Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» и Питера Флоррика в сериале «Хорошая жена».

Биография 
Кристофер Дэвид Ноут (произносится именно Ноут, фамилия имеет эльзасские корни) родился 13 ноября 1954 года в Мэдисоне, штат Висконсин, США. Младший из трёх братьев. В молодости много путешествовал по Англии, Югославии и Испании и даже жил там некоторое время, впрочем, нигде не задерживался надолго. Его мать была репортёром телекомпании CBS.

Крис окончил школу драматического искусства Йельского университета. Первое заметное появление на экране — маленькая роль в фильме Off Beat в 1981 году. После него он ещё в течение 4 лет играл небольшие роли в кино и телесериалах. В 1990 году получил одну из главных ролей в сериале «Закон и порядок», где он сыграл детектива Майка Логана. В 1995 году с ним не продлили контракт, что очень разочаровало поклонников сериала.

Актёр продолжил сниматься в кино и сериалах. В 1998 году был включён в актёрский состав сериала «Секс в большом городе». В 2000 году появился в эпизодической роли фильма «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли. В 2001 году снялся в эпизодической роли в триллере «Стеклянный дом», где его партнёршей стала Лили Собески. Также Нот выступал на театральной сцене, он играл во многих пьесах, в том числе и в «Гамлете».

Актёр имеет две номинации на премию «Золотой Глобус».

У Нота и его жены Тары Уилсон два сына — Орион Кристофер Нот (род.18.01.2008) и Китс Нот (род.18.02.2020).

Крис Нот обвиняется в сексуализированном насилии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы